Pere Costa i Batllori, (Barcelona, 1933), veterinari i professor universitari català
 Pere Costa i Cases, arquitecte
 Pere Costa i Musté, director i productor de cinema
 Pere Costa Amigó, jugador, entrenador i directiu de basquetbol